Главни чланак: Вимблдон 2009.

Браниоци титуле су Серена Вилијамс и Винус Вилијамс.

Списак носилаца 

  Кара Блек /  Лизел Хубер
  Анабел Медина Гаригес /  Вирхинија Руано Паскуал
  Саманта Стосур /  Рене Стабс
  Серена Вилијамс /  Винус Вилијамс
  Су-Веј Сјех /  Пенг Шуај (прво коло)
  Данијела Хантухова /  Ај Сугијама (друго коло)
  Викторија Азаренка /  Јелена Веснина (треће коло, предат меч услед сунчанице)
  Марија Кириленко /  Флавија Пенета (прво коло)

<ol start="9">
 Лиса Рејмонд /  Вера Звонарјова ''(прво коло)
 Бетани Матек Сандс /  Нађа Петрова ''(треће коло)
 Нурија Љагостера Вивес /  Марија Хосе Мартинез Санчез
 Ана-Лена Гренефелд /  Вања Кинг
 Ци Јан /  Ђе Џенг
 Натали Деши /  Мара Сантанђело ''(прво коло)
 Чија-Ђунг Чуанг /  Сања Мирза ''(друго коло)
 Светлана Кузњецова /  Амели Моресмо ''(треће коло)

Легенда

Жреб

Финале

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 

 Жреб такмичења

Вимблдон 2009.